Drzycim (plaats), plaats in Polen
 Drzycim (gemeente), gemeente in Polen